Gersch ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Gersch (* 1961), deutscher Handballspieler
 Kai Gersch (* 1971), deutscher Politiker
 Manfred Gersch (1909–1981), deutscher Zoologe
 Rasmus Gersch (* 1982), deutscher Handballspieler
 Ronny Gersch (* 1974), deutscher Moderator und Journalist
 Tilman Gersch (* 1964), deutscher Theaterregisseur
 Wolfgang Gersch (1935–2020), deutscher Filmwissenschaftler und Autor